Eastgate Park ist der Name folgender Parks in den Vereinigten Staaten:

 Eastgate Park (Illinois) im Cook County
 Eastgate Park (Kalifornien) im Orange County
 Eastgate Basin Park, Grünanlage in Salem, Oregon